Ngoma, un village au Cameroun ;   
 Ngoma, une localité en Namibie ;   
 Ngoma, une localité en Ouganda ;   
 Ngoma, un district au Rwanda ;   
 Ngoma, une ville au Rwanda.

 Angélique Ngoma, femme politique gabonaise ;
 Arthur Z'ahidi Ngoma (1947-2016), homme politique congolais (RDC) ;
 Fabrice Ngoma (né en 1994), footballeur congolais (RDC) ;
 Jean-de-Dieu Ngoma (né en 1960), homme politique congolais (RC) ;
 Jean-Willy Ngoma (1990-), footballeur amateur belgo-congolais (RDC), devenu manager sportif ;
 Patrick Ngoma (né en 1997), footballeur zambien.

Le ngoma est aussi un tambour congolais.